Gerrit de Vries Azn (1818-1900), voorzitter van het Kabinet-De Vries-Fransen van de Putte (1872-1874)
 Gerrit de Vries (burgemeester) (1866-1945), Nederlands burgemeester
 "Gerrit" Feitze de Vries (1921-1965), Nederlands verzetsstrijder (KP-Aalten) in de Tweede Wereldoorlog
 Gerrit de Vries (architect), Nederlands architect
 Gerrit de Vries (wielrenner) (1967), Nederlands wielrenner